Талан:
Талан — доля, життєвий шлях кого-небудь.
Талан — щаслива доля, щастя.
Талан — успіх, удача.
Талан — соціальна драма «Талан» (1893) М. Старицького.
АВС «Талан-студіо» (АВС — аудіовідеостудія) — українська продакшн-студія, створена відомим українським журналістом Олесем Ковальчуком 2003 року в місті Києві.

 Талан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
  — острів в північній частині Охотського моря.

Див. також 
 Талан (прізвище)